Hláska ist der Name folgender Orte in Tschechien:
 Hláska, Ortsteil von Liberk, Okres Rychnov nad Kněžnou
 Hláska, Ortsteil von Olšovice, Okres Prachatice